Velennes, commune française de l'Oise
 Velennes, commune française de la Somme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France